Schmidhub steht für folgende Ortsteile:

 Schmidhub (Altötting), Ortsteil der Stadt Altötting, Landkreis Altötting
 Schmidhub (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn
 Schmidhub (Engelsberg), Ortsteil der Gemeinde Engelsberg, Landkreis Traunstein
 Schmidhub (Halsbach), Ortsteil der Gemeinde Halsbach, Landkreis Altötting
 Schmidhub (Kastl), Ortsteil der Gemeinde Kastl, Landkreis Altötting
 Schmidhub (Perach), Ortsteil der Gemeinde Perach, Landkreis Altötting
 Schmidhub (Pleiskirchen), Ortsteil der Gemeinde Pleiskirchen, Landkreis Altötting
 Schmidhub (Tann), Ortsteil des Marktes Tann, Landkreis Rottal-Inn
 Schmidhub (Unterneukirchen), Ortsteil der Gemeinde Unterneukirchen, Landkreis Altötting

 Schmidhub (Gemeinde Edt), Ortschaft der Gemeinde Edt bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich

Siehe auch:
 Schmiedhub
 Schmidhuber